Earshot («На расстоянии слышимости») — американская рок-группа. Выпустила 3 студийных альбома, последний из которых, «The Silver Lining», вышел в августе 2008 года.

Биография 
Группа была сформирована в 1999 году вокалистом Вилом Мартином и гитаристом Скоттом Кохлером в Лос Анджелесе. Басист Джонни Спрагу и гитарист Майк Каллахан присоединились к ним через некоторое время, но покинули состав после выпуска первого альбома.

Автор-исполнитель Вил признает в своём творчестве влияние Led Zeppelin, Joni Mitchell, Black Sabbath, The Beatles, Cat Stevens, AC/DC, и Metallica.

Дебютный альбом группы «Letting Go» вышел в 2002 году и занял 82-е место в Billboard 200. Первым синглом стала «Get Away», получившая отличную ротацию на радио и добравшаяся до 6 места в Hot Modern Rock Tracks. Песня «Headstrong» попала в саундтрек к фильму «Королева проклятых».

В конце 2002 года, после тура с Staind, Kid Rock и Stone Temple Pilots, Earshot засели в студии для записи следующего альбома, который вышел в 2004 году под названием «Two» и занял 127-е место в хит-параде. Он включил в себя суперхит «Wait», который дебютировал на 13-м месте чарта Hot Modern Rock Tracks. Помимо этого, песня попала в саундтреки к видеоиграм Madden NFL 2005, MX vs. ATV Unleashed, и на DVD, выпущенный хоккейным клубом Тампа Бэй Лайтнинг.

В начале 2007 Earshot подписали контракт с Indegoot/Fontana/Universal Recordings и начали работу над новым альбомом. 13 мая 2008 на MySpace был выложен новый сингл «MisSunderstood», а 26 августа вышел сам альбом под названием «The Silver Lighting».

20 октября 2009 года группа выложила на своём сайте новый сингл «The Ugly Truth».

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Группы альтернативного рока США
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Хард-рок-группы США
Группы постгранжа из США